Corte Rossi ima više značenja:
 Corte Rossi, Pisa
 Corte Rossi, Verona